De CAF Champions League 2007 was de elfde editie van de Afrikaanse versie van de UEFA Champions League.

Uitslagen

Voorronde 
De heenwedstrijden werden gespeeld op 26-28 januari 2007.
De terugwedstrijden werden gespeeld op 9-11 februari 2007.

|}

 1 JS Saint-Pierroise trok zich terug vanwege de hoge reiskosten.
 2 Super ESCOM trok zich terug.
 3 Young Africans won na de heenwedstrijd al de kwalificatie omdat het terrein van AGSM niet voldeed aan de criteria voor een internationale wedstrijd.
 4 SC Praia weigerde naar Guinee af te reizen door een gewelddadige staking daar.
 5 AS Douanes werd gediskwalificeerd omdat ze een niet-speelgerechtigde speler opgesteld hadden.

1/16 de finale 
Heenwedstrijden gespeeld op 2-4 maart 2007.
Terugwedstrijden gespeeld op 16-18 maart 2007.

0 - 2

|}

1/8ste finale 
Heenwedstrijden gespeeld op 6-8 april 2007.
Terugwedstrijden gespeeld op 20-22 april 2007.

|}

Groepsfase

Groep A 

Alle tijdstippen GMT

Groep B 

Alle tijdstippenGMT

Halve finale 
De heenwedstrijden werden op 21-23 september gespeeld, de terugwedstrijden op 5-7 oktober.

|}

Finale 

|}

Externe links 
 Resultaten bij RSSSF
 Officiële website
 Official MTN CAF Champions League Website

CAF Champions League
CAF Champions League